Zenneck ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Zenneck (1871–1959), deutscher Physiker
 Ludwig Heinrich Zenneck (1779–1859), Professor für Naturgeschichte und für Chemie